Sivagiri kan syfta på följande platser:

Indien 

 Sivagiri (ort i Indien, Erode), Tamil Nadu, 
 Sivagiri (ort i Indien, Tirunelveli Kattabo), Tamil Nadu, 

Robotskapade Indienförgreningar